Дегтярево или Дегтярёво — название населённых пунктов в России:

 Дегтярево — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Дегтярево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Дегтярево — деревня в Темниковском районе Мордовии.
 Дегтярево — село в Тобольском районе Тюменской области.
 Дегтярёво — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Другие географические объекты 
 Дегтярёво — озеро в Речицком районе Гомельской области Белоруссии.

См. также 
 
 
 Дегтярёвский